Wojna chocimska odnosić może się do:
 Wojna polsko-turecka 1620-1621, potocznie zwana wojna chocimską (od bitwy pod Chocimiem)
 Transakcja wojny chocimskiej, epos, zwany i publikowany także pod skróconym tytułem Wojna chocimska
 Wojna chocimska – poemat Ignacego Krasickiego z 1780